Mettelberg ist Ortsname und Ortsnamensbestandteil von:

 Mettelberg (Murrhardt), Weiler in der Südwest-Exklave des Stadtteils Fornsbach von Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Mettelberg (Wüstung), Ortswüstung beim Weiler Reippersberg des Stadtteils Unterrot, Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Mettelberger Sägmühle, Wohnplatz in der Südwest-Exklave des Stadtteils Fornsbach von Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mittelberg